Никола́й Во́ронов:
 
 Воронов, Николай Ильич (1832—1888) — очеркист, публицист, этнограф.
 Воронов, Николай Михайлович (1859—?) — российский военачальник, генерал от инфантерии.
 Воронов, Николай Николаевич (1899—1968) — советский военачальник, главный маршал артиллерии.